Алекса́ндр Бори́сович Беля́вский (6 мая 1932, Москва, СССР — 8 сентября 2012, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист Российской Федерации (2003), заслуженный деятель культуры Польши.

Снялся более чем в ста кинофильмах и телесериалах, наиболее известными из которых стали «Четыре танкиста и собака», «Иду на грозу», «Кабачок „13 стульев“», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», "Место встречи изменить нельзя, «Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело 21» и «Бригада».

Биография 
Александр Белявский родился 6 мая 1932 года в Москве в семье Бориса Моисеевича Белявского (1906—1979) и Любови Александровны Белявской (урождённой Петровой, 1906—1984). В начале Великой Отечественной войны был с родителями и дядей эвакуирован в Ульяновск, откуда дальше с матерью и младшей сестрой Ольгой (род. 1937) в Киров. У Александра Белявского был также младший брат Анатолий (1944—2020).

Первые шаги в актёрской профессии делал в юношеской театральной студии, под руководством актёра Леонида Сергеевича Вейцлера.

Окончил геологоразведочный факультет Московского института цветных металлов и золота в 1955 году. После защиты диплома отправился на работу в Восточно-Сибирское геологическое управление («Сосновгеология») в Иркутске, где впервые вышел на сцену самодеятельного театра. Затем в 1957 году поступил в театральное училище им. Б. Щукина (курс В. А. Этуша) и окончил его в 1961 году.

В 1961 году был привлечён в качестве ведущего первых игр КВН. Был приглашён на эту должность режиссёром КВН Беллой Сергеевой.

Актёр Театра сатиры (1961—1964), театра им. К. С. Станиславского (1964—1966), театра-студии киноактёра (с 1966 года).

Был первым ведущим в 1960-е — 1970-е годы телевизионного «Кабачка 13 стульев». Также часто снимался в польских фильмах. Участвовал в телепрограмме «Белый попугай». Был одним из ведущих актёров дубляжа кинофильмов в 1980-е годы, в том числе стал российским голосом британского комика Бенни Хилла.

Режиссёр Леонид Гайдай выбрал Александра Белявского на главную роль Остапа Бендера в фильме «12 стульев» (1971). Даже начались съёмки. Но когда в первый день съёмок с Белявским Гайдай предложил ассистенту разбить о штатив камеры тарелку «на счастье», она не разбилась. Гайдай сокрушался: «Не пойдёт! Фарта не будет!» И действительно, Бендер Белявского на фоне второго персонажа Кисы в исполнении актёра Сергея Филиппова смотрелся бедно. В итоге роль Остапа Бендера сыграл актёр Арчил Гомиашвили, а озвучил Юрий Саранцев.

Одной из самых ярких ролей Александра Белявского стала роль бандита Фокса в телесериале «Место встречи изменить нельзя». По словам актёра, сам он не ожидал такого оглушительного успеха этой работы. Тем не менее у самого Александра Белявского впоследствии сложилось неоднозначное отношение к этой роли.

Режиссёры перестали меня воспринимать как артиста. А видели во мне только Фокса, приглашая всё больше на роли отрицательных персонажей. И меня это расстраивало.

Инсульт и его последствия 
4 декабря 2003 года Александр Белявский пережил инсульт. После инсульта он почти потерял речь. После этого Белявский, востребованный актёр, снимавшийся до того в нескольких проектах за год, фактически остался без работы. Прожив после инсульта ещё 9 лет, Александр Белявский принял участие лишь в трёх проектах, где ему достались короткие, эпизодические роли без слов. Незадолго до инсульта актёр в интервью сказал:

«Вот только иногда здоровье подводит. Очень переживаю за свою семью. Она же на мне держится. Потому не могу позволить себе болеть. Работаю. Без работы не могу. Пока здоров — ты всем нужен».

Поэтому потерю работоспособности Александр Белявский переживал остро и тяжело. Владимир Конкин вспоминал, что после инсульта семья Белявского очень нуждалась, и Гильдия актёров собирала деньги для его семьи, хотя сам актёр не жаловался и не хотел, чтобы ему помогали посторонние.

Последние годы, гибель и её версии 
Погиб 8 сентября 2012 года в возрасте 80 лет в Москве, тело актёра было найдено возле его дома.
По версии следствия, Александр Белявский совершил самоубийство (поднялся на пятый этаж дома (там нашли его трость, хотя сам он жил на третьем) и спрыгнул), по другой версии, актёр выпал из окна подъезда из-за проблем с сердцем.

12 сентября 2012 года тело Александра Белявского кремировали, а урну с прахом захоронили в семейной могиле на Кузьминском кладбище (участок № 62а).

Семья 
Официально был женат дважды.
Первая жена — Валентина Викторовна (1933—2015), от которой в 1973 году родился сын, Борис Белявский. Летом 1975 года он утонул в речке в возрасте двух лет, после чего Белявскими был взят из детского дома на воспитание мальчик Андрей. В возрасте 15 лет он узнал о том, что является неродным сыном артиста и стал отдаляться от семьи. В возрасте 20 лет он выпал из окна и погиб. В 1976 году родилась дочь, Надежда Александровна Белявская.
От второго брака с Людмилой Тихоновной (1950—2020) 28 августа 2003 года у Белявского родилась дочь, Александра Александровна Белявская (за три с небольшим месяца до инсульта артиста).

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1988).
 Народный артист Российской Федерации (2003)
 Заслуженный деятель культуры Польши

Творчество

Роли в театре 
Служил в московском Театре сатиры (1961—1964). Связь с театром не прерывал и после ухода из него, стал первым ведущим популярной телепередачи «Кабачок «13 стульев»», в которой в основном были заняты артисты Театра сатиры. Белявскому принадлежала идея создания такой передачи, первые выпуски он ставил совместно с Г. Зелинским.

В 1964—1966 годах в труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского.

С 1966 года Белявский работал в Театре-студии киноактёра.

В 1999 году вернулся к театральной деятельности, играл в антрепризах: «Императрица» (Советник), «Лев зимой» (Генри) и «А-ля фуршет со святой водой» (Анатолий).

Фильмография 
Сниматься в кино стал ещё студентом театрального института (летом 1957 года снялся в роли молодого рабочего Коли в кинофильме «Рассказы о Ленине» режиссёра С. Юткевича).
Много работал в польском кинематографе, снялся в шести польских фильмах, в том числе и таком популярном сериале, как «Четыре танкиста и собака». Во время работы в своём первом польском фильме «Прерванный полёт» овладел польским языком. За этот фильм был удостоен звания Заслуженный деятель культуры Польши.

  — Рассказы о Ленине — электротехник Николай
  — Совершенно серьёзно — журналист «Фрэнк» (новелла «Иностранцы»)
  — Спасите наши души! — Юрий Цымбалюк, курсант мореходного училища
  — Ночь без милосердия — лейтенант ВВС США Генри Дэвис
  — Это случилось в милиции — Ганин, лейтенант милиции
  — Иоланта — Роберт
  — Прерванный полёт (Польша) — Владимир Миронов, лётчик
  — Иду на грозу — Сергей Крылов, молодой учёный
  — Июльский дождь — Владимир
  — Их знали только в лицо — Сергей Кулагин-Виноградов, советский разведчик-диверсант
  — Четыре танкиста и собака (Польша) — капитан Иван Павлов
  — Нет и да — Стронский
  — Кабачок «13 стульев» — ведущий (первые выпуски)
  — Таинственный монах — Алексей Николаевич Стронский, поручик
  — 24-25 не возвращается — Имант Герберт
  — Главный свидетель — Матвей Саввич Новожилов
  —  (Польша) — Саша, партизан
  — Цена быстрых секунд — Олег Воробьёв, тренер
  — Большой янтарь — Леон Бубик, администратор ансамбля «Янтарь»
  — Факир на час — Сергей Александрович, корреспондент
  — Жили три холостяка — комментатор (текст от автора)
  — Таланты и поклонники — Григорий Антонович Бакин
  — Крах инженера Гарина — Василий Витальевич Шельга
  — Дорогой мальчик — Кондрашин, дипломат
  — Свет в конце тоннеля — «Ржавый»
  — Под крышами Монмартра — Ренар, секретарь министра изящных искусств
  — Ирония судьбы, или С лёгким паром! — Александр, друг Жени Лукашина
  — Когда дрожит земля — Прокофьев
  — 100 грамм для храбрости — Василий Феликсович Мещеряков, начальник лаборатории
  — Фитиль № 170 (сюжет «Ради галочки»)
  —  (СССР, Польша) — капитан Семёнов
  — Рождённая революцией — Павел Николаевич Борецкий
  — Фитиль № 184 (сюжет «Мания величия»)
  — И снова Анискин — Евгений Молочков («Филин», он же Иван Чулымский), вор
  — Отец Сергий — господин на пароме
  — Ралли — посредник (роль озвучивал Валентин Смирнитский)
  — Антарктическая повесть — Бармин
  — Место встречи изменить нельзя — Евгений Петрович Фокс, бандит, убийца Ларисы Груздевой
  — Фитиль № 203 (сюжет «Тонкая химия»)
  — О бедном гусаре замолвите слово — губернатор
  — Юность Петра — Лев Кириллович Нарышкин
  — Карл Маркс. Молодые годы — полицейский
  — В начале славных дел — Лев Кириллович Нарышкин
  — На Гранатовых островах — Майкл — «Седьмой»
  — Фитиль № 225 (сюжет «Валютные операции»)
  — Тревожное воскресенье — Истомин, майор, заместитель командира пожарной части Приморска
  — Тревожный вылет — Курлихин, радист рыбосовхоза
  — Зудов, Вы уволены! — Мерцаев-Валуа
  — На другом берегу свобода / Na druhom brehu sloboda (Болгария, Чехословакия)
  — Голова Горгоны — Гаврила Максимович Зуйко, белогвардейский диверсант
  — Повод — Степан Яковлевич Мытарин, председатель колхоза
  — Секунда на подвиг (СССР, КНДР) — Чистяков
  — Возвращение
  — Поражение — Богдановский, чиновник
  — Следствие ведут ЗнаТоКи. Без ножа и кастета — Максим Семёнович Мусницкий
  — Происшествие в Утиноозёрске — Павел Андреевич, директор химкомбината
  — Штормовое предупреждение — Вадим Вадимович Сыроватский, заместитель министра
  — Вход в лабиринт — бургомистр Наузен
  — Право на прошлое / Právo na minulost (СССР, Чехословакия) — Никифоров
  — Частный детектив, или Операция «Кооперация» — Казимир Афанасьевич Кронин, майор милиции
  — Небеса обетованные — Олег Павлович Миров, председатель райисполкома
  — Очаровательные пришельцы — стукач  — Под маской Беркута — Пол, комиссар полиции (роль озвучивал другой актёр)
  — Исполнитель приговора — полковник Сергей Суржин  — Трактористы 2 — Назар Дума  — Три августовских дня — генерал-полковник КГБ
  — Вопреки всему — Анатолий Борисович
  — Аляска Кид — Чарли Бешеный (12 серия)
  — Наш пострел везде поспел / The Nick of Time — Сергей «Сева»
  — Серые волки — Л. И. Брежнев
  —  (Польша) — генерал Эдмунд Эдмонтович
  — По следу телеграфа / La Piste du télégraphe — отец Джона
  — Маркиз де Сад — судья де Бори
  — Дар Божий
  — Досье детектива Дубровского — Максим Павлович Векшин, директор ФСБ
  — ДМБ — контр-адмирал
  — Маросейка, 12 (серия «Операция „Зелёный лёд“») — Бурмистров
  — Новый год в ноябре — от автора
  — Тайны дворцовых переворотов — Василий Долгоруков
  — Антикиллер — «Король», «вор в законе»
  — Конференция маньяков — Пёстриков
  — Московские окна — инструктор горкома КПСС
  — На углу, у Патриарших 2 — Вадим Константинович Северный
  — Нина — генерал
  — Сезон охоты 2 — Аристарх Евгеньевич Мамонт
  — Парижский антиквар — Ковальский
  — Ералаш (выпуск № 144, сюжет «Счастливо оставаться!») — Павел Андреевич, директор школы
  — Сыщики — Спасов (серия «Оливковое дерево»)
  —  / Przedwiośnie (Польша) — Яструн  — Бригада — Виктор Петрович Зорин, чиновник (8—10, 11, 13, 15 серии)  — Завтра будет завтра — Ревуцкий  — Сын неудачника — дядя Миша  — Тайный знак. Часть первая — Отец Артемий, священник  — Цена страха / The Sum of All Fears (США) — адмирал Иванов  — Тайны дворцовых переворотов — Василий Долгоруков  — Запомните, меня зовут Рогозин! — «Папа»  — Козлёнок в молоке — Журавленко  — Лучший город Земли — Беляев  — Оперативный псевдоним (6-я и 11-я серии) — Леонид Васильевич Евсеев  — Тайный знак. Часть вторая: «Возвращение хозяина» — отец Артемий, священник  — Участок — Лазарев  — Чёрная метка — член Политбюро ЦК КПСС  — В двух километрах от Нового года — Зуев (роль озвучивал другой актёр)
  — Московская жара — дед Владислава  — Ирония судьбы. Продолжение — дядя Саша  — Поцелуй не для прессы — губернатор Телеспектакли 
  — Наследники Рабурдэна — Доминик Девиньи  — Золотая рыбка — ведущий Озвучивание мультфильмов 
  — От тебя одни слёзы — текст от автора  — Полигон — полковник, член военной комиссии  — Очень синяя борода — текст от автора  — Жил-был Саушкин (фильм 3) — «снежный человек» — инструктор по альпинизму  — Бюро находок (фильм 2) — пёс Тишка / продавец мороженого  — Повелители молний — текст от автора  — Геракл у Адмета — Гермес 1987 — Добро пожаловать-2 (реклама всесоюзного объединения «Экспоцентр») — текст от автора  — Рождение Эрота — Гермес  — Нимфа Салмака — Гермес  — Шут Балакирев — шведский король Карл XII Дубляж и закадровое озвучивание 

 Фильмы 
 Пьер Ришар 
  — Укол зонтиком — Грегуар Леконт  — Невезучие — Франсуа Перрен  — Папаши — Франсуа Пиньон Жак Тожа 
  — Анжелика — маркиза ангелов — король Людовик XIV  — Анжелика и король — король Людовик XIV Серджиу Николаеску 
  — Комиссар полиции обвиняет — комиссар Тудор Миклован  — Реванш — Тудор Миклован Жан-Поль Бельмондо 
  — Кто есть кто — Антонио Черутти (комиссар Станислас Боровиц)  — Ас из асов — Джо Кавалье Другие фильмы 
  — Набережная туманов — Люсьен (Пьер Брассёр)	
  — Французский канкан — Анри Данглар (Жан Габен)
  — Замороженный — Юбер де Тартас (Луи де Фюнес)
  — Признание комиссара полиции прокурору республики — Гаммино (Микеле Гаммино)
  — Невероятные приключения итальянцев в России — Антонио Ломаццо (Алигьеро Носкезе)
  — Стрелы Робин Гуда — Робин Гуд (Борис Хмельницкий)	
  — Первый рыцарь — Король Артур (Шон Коннери)
  — Обещание — Джерри Блэк (Джек Николсон)

 Телесериалы 
  —  — Шоу Бенни Хилла — Бенни Хилл и другие роли (закадровый перевод СВ-Дубль по заказу МНВК ТВ-6 1996—1997)

 Библиография 
 Александр Белявский.'' Если Вам грустно… (Анекдоты от А. Белявского) — М.: Книга. Просвещение. Милосердие, 1995. — ISBN 5-86088-295-5 (миниатюрное издание: 69х98мм)

Примечания

Ссылки 
 Вслух на ощупь. Об озвучивании фильмов // Коммерсантъ
 д/ф «Место смерти изменить нельзя. Тайна шестого этажа» (НТВ, декабрь 2022)

Выпускники Московского института цветных металлов и золота (до 1959)
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Московский театр сатиры
Персоналии:Театр им. Станиславского
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Режиссёры дубляжа
Самоубийцы, бросившиеся с высоты
Похороненные на Кузьминском кладбище
Ведущие КВН
Кабачок «13 стульев»